Izquierdo peut désigner :

Patronyme 

 José Izquierdo (1992-), footballeur colombien ;
 José Izquierdo Martínez, (1980-) , footballeur espagnol.
 Lilia Izquierdo (1967-), joueuse cubaine de volley-ball ;
 Lisa Izquierdo (1994-), joueuse allemande de volley-ball ;
 Manuel Izquierdo (1910-), coureur cycliste espagnol ;
 María Izquierdo (1902-1955), peintre mexicaine ;
 María Izquierdo Rojo (1946-), femme politique espagnole ;
 Miguel Ocón Izquierdo (1953-), ancien joueur désormais entraîneur espagnol de volley-ball ;
 Miguel Ramón Izquierdo (1919-2007), homme politique du Pays valencien ;
 René Izquierdo (1948-), footballeur français.

Toponyme 

 Pozo Izquierdo, un village de l'île de Gran Canaria.
 Izquierdo, un cratère de Mercure.
Patronyme hispanique